Karjala Tournament 2005 spelades under perioden 10-13 november 2005, och vanns av Finland före Sverige och Ryssland. Sverige inledde hemma.

Finland vann turneringen för åttonde gången i rad, efter med 2-1 över Sverige i avslutningsmatchen.

Slutresultat

Resultat

Bästa spelare 
Turneringens arrangörer röstade fram följande spelare i turneringen 2005:

 Bäste målvakt:  Fredrik Norrena
 Bäste försvarsspelare:  Kenny Jönsson
 Bäste anfallsspelare:  Andrei Taratukhin

Källor

Fotnoter

2005 i Finland
Sport i Sverige 2005
Euro Hockey Tour 2005/2006
2005
Sportevenemang i Jönköping
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Helsingfors under 2000-talet
Internationella ishockeytävlingar i Sverige